Zikmund Smiřický ze Smiřic může být:

 Zikmund I. Smiřický ze Smiřic (1468/1475–1548), syn Jindřicha Smiřického ze Smiřic (kolem 1440–1487)
 Zikmund Smiřický ze Smiřic (asi 1520 – asi 1550 jako vězeň Osmanů), syn Ladislava Smiřického ze Smiřic († po 1544)
 Zikmund Smiřický ze Smiřic († 1558), syn Albrechta Smiřického ze Smiřic (1528–1566)
 Zikmund II. Smiřický ze Smiřic (1557/1558–1608), syn Jindřicha Smiřického ze Smiřic (1535–1569), druhý nejbohatší šlechtic království

 další
 Jaroslav Zikmund Smiřický ze Smiřic (1588–1600), syn Václava Smiřického ze Smiřic (1564–1593)

Související články 
 Smiřičtí ze Smiřic

Smiřičtí ze Smiřic